Липпмаа — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Липпмаа, Теодор (1892—1943) — эстонский ботаник.
 Липпмаа, Эндель Теодорович (1930—2015) — советский химик, академик АН Эстонской ССР, народный депутат СССР. См. также 
 Процесс Липпмана — технология цветной фотографии, основанная на прямой регистрации спектрального состава света.